Laudio / Llodio (baskiska: Laudio) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Laudio / Llodio ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Laudio / Llodio är huvudsakligen kuperad. Laudio / Llodio ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Laudio / Llodio. Runt Laudio / Llodio är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km norr om Laudio / Llodio. I omgivningarna runt Laudio / Llodio växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien